

Fictions 

 Predator X est une créature de fiction de l'univers de Marvel, apparue pour la première fois dans la saga X-Men.

Paléontologie 

 Predator X est le surnom donné par l'équipe de paléontologues norvégiens de Jørn Hurumne à une nouvelle espèce de pliosaure, Pliosaurus funkei découverte au Spitzberg en 2006.